HŠK Zagorac Zagreb
HŠK Zagorac Varaždin